Karel Mejta (Třeboň, 18 de junio de 1928-České Budějovice, 6 de noviembre de 2015), fue un remero checo que compitió bajo la bandera checoslovaca durante la década de los 50.

Participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, donde ganó la medalla de oro en la prueba de cuatro con timonel dde remo. Formó equipo con Jiří Havlis, Jan Jindra, Stanislav Lusk y Miroslav Koranda.

En su palmarés también destaca una medalla de oro y una de bronce en el Campeonato Europeo de Remo, en 1953 y 1954.

Referencias 

Remeros de Checoslovaquia
Remeros en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de oro de Helsinki 1952
Deportistas de Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Medallistas olímpicos de oro de Checoslovaquia
Nacidos en la República Checa
Fallecidos en České Budějovice